Абера́ція ( — відхилення) — хибність, відхилення від істини, спотворення, омана. Термін аберація застосовується в різних галузях науки:

У фізиці, техніці 

 Релятивістична аберація (відхилення світла у спеціальній теорії Ейнштейна)
 Аберація світла (в астрономії)
 Аберація в оптиці
 Сферична аберація
 Хроматична аберація

У біології й медицині 
Аберації морфологічні, аберації фізіологічні
 Хромосомні аберації
 Кардіологічна аберація

У психології й соціології 

 Психічна аберація (відхилення від нормальної розумової діяльності)

Крім того, може зустрічатися в інших галузях у значенні «викривлення, відхилення від норми». Може мати місце, зокрема, при оцінці доказів у цивільному та кримінальному процесі, прийнятті управлінських рішень тощо.

Примітки